La batalla de Mariúpol de 2014 se puede referir a los siguientes capítulos militares:
 la primera batalla de Mariúpol (2014), desarrollada entre el 9 de mayo al 14 de junio de 2014 en la guerra del Dombás.
 la segunda batalla de Mariúpol (2014), desarrollada entre el 4 al 8 de septiembre en la guerra del Dombás.